Baroux est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
 Adolphe Clary-Baroux (1865-1933), peintre
 Lucien Baroux (1888-1968), acteur
 Olivier Baroux (1964-), comédien et humoriste
 Patrick Baroux (1945-), karatéka
 Frédéric Salat-Baroux (1963-), haut fonctionnaire

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français